Les actinoptérygiens (Actinopterygii) constituent la classe des poissons à nageoires rayonnées.

Groupe le plus diversifié des vertébrés, les actinoptérygiens sont aussi bien dulçaquicoles que marins.

Les actinoptérygiens composent, avec les sarcoptérygiens (« poissons à nageoires charnues » et tétrapodes), le groupe des eutéléostomes. Ils sont remplacés dans certaines classifications par les Actinopteri.

Le groupe des actinoptérygiens comprend notamment le groupe des téléostéens, auquel appartiennent la quasi-totalité des poissons communs.

Étymologie 
Du grec ancien ἀκτίς, aktis (« rayon ») et πτέρυξ, pteryx (« aile, nageoire »).

Caractères dérivés propres 
 Nageoires membraneuses soutenues par des rayons exosquelettiques d'origine dermique (rayons simples et collagèniques, appelés actinotriches chez les Chondrostéens ; rayons simples ou articulés, ossifiés et homologues d'écailles, appelés lépidotriches chez les Ostéichthyens). Une musculature intrinsèque commande l'abduction et l'adduction de chaque rayon individuellement, permettant un meilleur contrôle de la nage.
 Vessie natatoire développée à partir des sacs aériens connectés dorsalement au tube digestif.
 Apex des dents recouverts d'un capuchon d'acrodine (dentine hyperminéralisée).
 Revêtement léger et flexible d'écailles constituées de fines plaques osseuses.
 Hématies nucléées, contrairement aux hématies des mammifères et donc de l'Homme.

Classification 
Selon  (qui reprend la classification du World Register of Marine Species pour le taxon alternatif « Actinopteri ») :

Phylogénie

Place au sein des gnathostomes

Phylogénie des ordres

Sources

Références taxinomiques

Notes et références 

 
Classe de vertébrés (nom scientifique)
Taxon décrit en 1887
Taxon décrit par Edward Drinker Cope